Дзбановский — фамилия. Известные носители:

 Дзбановский, Александр Тихонович (1870—1938) — украинский композитор, певец, педагог и общественный деятель.
 Дзбановский, Борис Викторович (1909—2000) — украинский советский архитектор.